Gord – tipo di insediamento slavo medievale
 Gord – variante del nome proprio di persona Gordon
 GORD (Gastro-Oesophageal Reflux disease) – acronimo della malattia da reflusso gastroesofageo